Askham est le nom de plusieurs villages anglais.
  est un village de Cumbria.
  est un village du Nottinghamshire.
 Askham Bryan est un village du Yorkshire du Nord.
 Askham Richard est un village du Yorkshire du Nord.

  est également un village d'Afrique du Sud.